DW kan referere til:
 Dødvægt (forkortelse for engelsk deadweight) – skibsteknisk mål
 Deutsche Welle – tysk international medieorganisation